Хиллсо́нг:

 Хиллсонг — пятидесятническая  церковь и объединение поместных общин в Сиднее и других крупных городах мира.
 Хиллсонг — собирательное название для музыкальных групп, ведущих музыкальные служения (служение прославления) в церквах Хиллсонг. Изначально название только одного музыкального коллектива в Австралии.